Le nom dUSS Sangamon a été porté par deux navires de lUS Navy :

 l', un monitor dans la guerre civile américaine, rebaptisé Jason et utilisé pour la défense côtière pendant la guerre hispano-américaine ;
 l', un pétrolier ravitailleur acquis en 1940. Il est alors converti en porte-avions d'escorte et entre en service en 1942.

Sangamon